Le mot instrumental est employé dans plusieurs domaines :
 en linguistique, le cas instrumental est un cas exprimant notamment l'instrument (actant dit instrument), le moyen par lequel s'accomplit l'action. L'Instrumental est l'un des huit cas indo-européens ; il est présent en sanskrit. En latin, la valeur de l'Instrumental a été prise par l'ablatif, tandis qu'en Grec elle l'a été par le Datif.

 en musique :
 une musique instrumentale est une musique destinée exclusivement à des instruments (sans parole) ;
 le rock instrumental en est style de rock particulier ;
 une instrumentale dans le rap est la musique vierge sur laquelle le rappeur va poser.
 une version instrumentale d'une chanson préexistante, c'est-à-dire une version n'incluant pas la partie vocale ou, du moins, le ou les chants principaux dans le cas d'une chanson à voix multiples (le chant d'accompagnement pouvant être parfois considéré comme faisant partie intégrante de l'instrumentalisation de la musique ou servir de chant témoin, comme pour l'exercice du karaoké).